L'Hebdo peut désigner :

Presse 
 L'Hebdo, magazine suisse édité à Lausanne appartenant au groupe de presse Ringier (1981-2017).
 L'Hebdo, journal hebdomadaire régional français édité à Millau.
 L'Hebdo de Besançon, journal hebdomadaire local de la presse écrite française fondé à Besançon.
 L'hebdo du vendredi, journal hebdomadaire régional gratuit français édités à Reims et à Châlons-en-Champagne.

Télévision 
 L'Hebdo, magazine d'information diffusé en télévision sur la première chaîne belge francophone La Une.
 L'Hebdo, émission destinée à l'outre-mer diffusé sur Tempo (RFO) animée par Jean-Marc Bramy, où les éditorialistes Éric Zemmour, Dominique Wolton, Anastasie Tudieshe et Nadir Djennad donnent leur avis sur des sujets d'actualité.
 L'Hebdo, émission diffusée pendant trois ans le dimanche midi sur Canal+, présentée par Michel Field.

Articles connexes 

 hebdo (sur Wiktionnaire)

Homonymie de titre